Siikasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Siikasaari (halvö), Kymmenedalen, 
 Siikasaari (ö i Kivijärvi), 
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu), 
 Mussalo (ö i Kymmenedalen),  (12 km²)
 Siikasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä),  (79 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,76),  (8 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,97),  (2 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,21, long 28,29),  (4 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (7 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Birkaland), Övre Birkaland,  (0 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand,  (2 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski),  (3 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Lappland), Tunturi-Lappi, 
 Siikasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg),  (7 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,90, long 29,63),  (3 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,00, long 29,93),  (22 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio,  (1 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,21, long 29,27),  (1 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,68, long 27,78),  (67 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,14),  (13 ha)
 Siikasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,53),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar